Хрвое Мессинг (; 26 июля 1940 — 10 января 2012) — хорватский шахматист, международный мастер (1972).

В составе сборной Югославии победитель 4-го Кубка Митропы (1979) в г. Берне (играл на запасной доске и набрал 3,5 очка из 5).

Участник турниров Белишче Опен 2009 и Загреб Опен 2010.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Хрвое Мессинг в кубках Митропы

 

Шахматисты Югославии
Шахматисты Хорватии